

Покровське сільське поселення — сільське поселення, Бікінський район, Хабаровський край
 Покровське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Покровське сільське поселення — сільське поселення, Неклинівський район, Ростовська область
 Покровське сільське поселення — сільське поселення, Сорокинський район, Тюменська область